De Svenska Cupen 1994–1995 was de 40ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon in augustus 1994 en eindigde op 25 mei 1995 met de finale in het Gamla Ullevi in Göteborg. Het duel, bijgewoond door 4.889 toeschouwers, stond onder leiding van scheidsrechter Bo Persson. De beker ging voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar Halmstads BK, dat in de finale met 3-1 te sterk was voor AIK Fotboll.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 1994
Allsvenskan 1995
Zweeds voetbalelftal in 1994
Zweeds voetbalelftal in 1995

1995
Svenska Cupen